Большой каньон Крыма:

 Большой каньон Крыма — каньон в Крыму
 Большой каньон Крыма — заказник в Крыму